Сигла:
 Сигла хранения — шифр книги в библиотеке
 «Сигла» — поисковая система по каталогам российских и зарубежных библиотек
 Сигла — деревня в Словакии, в районе Брезно